Dorfman ist der Familienname folgender Personen: 

 Allen Dorfman (1923–1983), US-amerikanischer Versicherungsvertreter
 Ariel Dorfman (* 1942), chilenischer Autor 
 Bénédicte Dorfman-Luzuy (* 1970), französische Ruderin
 Borys Dorfman (1923–2022), ukrainischer Bauingenieur, Journalist und Herausgeber
 Dan Dorfman (1931–2012), US-amerikanischer Journalist
 David Dorfman (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Donald D. Dorfman (1933–2001), US-amerikanischer Psychologe und Radiologe
 Elsa Dorfman (1937–2020), US-amerikanische Fotografin
 Ilana Dorfman (* 2001), israelische Sprinterin
 J. Robert Dorfman (Jay Robert Dorfman) (* 1937), US-amerikanischer Physiker

 Josif Dorfman (* 1952), ukrainisch-französischer Schachspieler
 Leonid Dorfman (* 1963), in Deutschland lebender Pianist und Dirigent
 Tommy Dorfman (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Xavier Dorfman (* 1973), französischer Ruderer

Siehe auch:
 Dr. Dorfmann, fiktiver deutscher EU-Beamter in der TV-Serie Der große Reibach, dargestellt von Christoph Waltz
 Dorfman-Chanarin-Syndrom, angeborene Stoffwechselstörung
 Dorfmann